После окончания Первой мировой войны и распада Османской империи три бывших османских вилайета, составлявшие современный Ирак, перешли под контроль Великобритании, что вскоре вызвало недовольство среди населения. Для того, чтобы волнения прекратились, в 1921 году в Ираке была учреждена монархия. Правящей стала династия Хашимитов, первым королём — Фейсал I, бывший король Сирии, а также сын первого короля Хиджаза Хусейна бен Али. 96 % иракцев, голосовавших в ходе плебисцита, высказались в пользу монархии.

Королевство Ирак просуществовало в течение 37 лет. В 1958 году в стране произошёл государственный переворот, вошедший в историю как Июльская революция. Результатом переворота стало свержение монархии и установление республиканской власти в Ираке.

Правители Древнего Ирака (Месопотамии)

Королевство Ирак (1921—1958)

См. также 
 Президент Ирака

Ссылки 
 Список королей Ирака на alexhistory.narod.ru

Ирак